Mandy (voornaam), een voornaam voor een meisje, een verkorting van Amanda.
 Mandy (1952), een Britse film uit 1952 onder regie van Alexander Mackendrick
 Mandy (2018), een Amerikaans-Belgische film uit 2018 onder regie van Panos Cosmatos
 Mandy (lied), een nummer van Barry Manilow uit 1974
 Mandy (24-personage), een personage uit de televisieserie 24
 MANDY (dj), Belgische hardstyle-dj